Lobsang Jinpa (1950 - ), homme politique et un diplomate tibétain.
 Lobsang Jinpa (journaliste) (1967- ),  moine et journaliste tibéto-australien exilé en Inde puis en Australie et rédacteur en chef du mensuel tibétain Sheja.
 Lobsang Jinpa, le  régent du Tibet (de 1675-1679).